Ixodes minutae  — вид клещей рода Ixodes из семейства Ixodidae. Африка. Паразитируют на млекопитающих: среди хозяев южная многососковая мышь Matomys coucha. Вид был впервые описан в 1959 году английским энтомологом Доном Артуром (Don Ramsay Arthur, King’s College, University of London).

Распространение 
Африка: Зимбабве.

См. также 
 Ixodes moreli

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ixodes Информация на сайте Discover Life. 

Ixodes
Животные, описанные в 1959 году
Паукообразные Африки
Эндемики Зимбабве
Паразиты млекопитающих